Schlageter-Brücke oder Leo-Schlageter-Brücke ist der ehemalige Name folgender Brücken. Namensgeber ist der Soldat Albert Leo Schlageter.

 Schlageter-Brücke (Saarbrücken), heute Daarler Brücke in Saarbrücken
 Leo-Schlageter-Brücke, heute Konrad-Adenauer-Brücke (Ludwigshafen am Rhein–Mannheim)